Aglaomyia är ett släkte av tvåvingar. Aglaomyia ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svampmyggor
Aglaomyia